Ла Паха има више значења:

 Ла Паха (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Паха (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Паха (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику